Першотравенский сельский совет () — входит в состав
Апостоловского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Перше Травня.

Населённые пункты совета 
 
 с. Перше Травня 
 с. Запорожское 
 с. Новая Сечь 
 с. Новосемёновка

Примечания

Ссылки 
 Першотравенский сельский совет (Апостоловский район)